Flare ("brillamento") – eruzione di plasma dalla superficie di un sole 
Flare – fenomeno ottico di riflessione
Flare – contromisura utilizzata contro sensori ottici e IR
Flare – rivista canadese di moda e stile
Flare – romanzo di Roger Zelazny e Thomas T. Thomas
Flare – la parte finale della manovra di atterraggio con aereo
Flare – alias utilizzato dal musicista giapponese Ken Ishii
Flare – personaggio della serie animata I Cavalieri dello zodiaco
 – personaggio fittizio dell'universo di Macross
Iridium flare – fenomeno ottico provocato dai satelliti Iridium